Qaradağ – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qaradağ – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian